Sinope (maan), een maan van Jupiter
Sinope (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Sinop (stad), een stad in Turkije, vroeger Sinope genoemd
 Zie ook: Sinop (doorverwijspagina)